Popis prvaka SR Njemačke u vaterpolu.

Održana su 43 prvenstva.

Vječna ljestvica

Unutarnje poveznice 

:de:Liste der deutschen Wasserballmeister

Vidi još 

Njemačka vaterpolska prvenstva
Njemačka vaterpolska prvenstva za žene
Prvenstva SR Njemačke u vaterpolu za žene
Prvenstva DR Njemačke u vaterpolu
Prvenstva DR Njemačke u vaterpolu za žene
Kup DR Njemačke u vaterpolu
Kup DR Njemačke u vaterpolu za žene

Prvoligaška vaterpolska natjecanja
Njemačka vaterpolska natjecanja
Šport u SR Njemačkoj
Njemačka prvoligaška natjecanja